Ушће је насељено место града Краљева у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 1881 становника. До 1965. ово насеље је било седиште општине Ушће коју су чинила насељена места: Баре, Бојанићи, Борово, Брезова, Бзовик, Церје, Долац, Дражиниће, Ђаково, Гокчаница, Камењани, Лозно, Међуречје, Милиће, Мланча, Орља Глава, Плана, Полумир, Предоле, Река, Рудно, Рудњак, Савово, Тадење, Тепече, Ушће, Врх и Засад. После укидања самосталне општине, територија бивше општине у целини улази у састав општине Краљево.

Овде се налазе Црква Светог Николе у Ушћу, ОШ „Милун Ивановић” Ушће и Зграда старе школе у Ушћу.

Демографија 
У насељу Ушће живи 1621 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 38,7 година (37,8 код мушкараца и 39,6 код жена). У насељу има 630 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,24.

Ово место је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Краљево
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији